Briones är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Briones ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Briones är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Pico de Toloño,  meter över havet,  km norr om Briones. Runt Briones är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Haro,  km nordväst om Briones. Trakten runt Briones består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i La Rioja, Spanien